Václav Machek (1894–1965) cseh nyelvész
 Václav Machek (1925–2017) olimpiai ezüstérmes cseh kerékpárversenyző